Ricardo Lagos puede referirse a:

Ricardo Lagos Andino, diplomático y académico hondureño.
Ricardo Lagos Escobar, abogado, economista y político chileno, Presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2000 hasta el 11 de marzo de 2006.
 Ricardo Lagos Puyén, futbolista peruano.
 Ricardo Lagos Reyes, ingeniero y político chileno.
 Ricardo Lagos Weber, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, economista y político chileno, hijo de Ricardo Lagos Escobar.